EBA kan avse:

 EBA – ett europeiskt samarbetsorgan för hantering och clearing av eurobetalningar inom Euroområdet, se Euro Banking Association
 EBA – ett organ inrättat med syftet att skydda allmänintresset genom att stärka det finansiella systemets stabilitet och effektivitet, se Europeiska bankmyndigheten
 EBA - en statlig kommitté som oberoende analyserar och utvärderar det svenska internationella biståndet, se Expertgruppen för biståndsanalys